Каслтаун (Мэн) — город на острове Мэн.

Населённые пункты в Ирландии
 Каслтаун (Лимерик)
 Каслтаун (Корк)
 Каслтаун (Лиишь)
 Каслтаун (Уэксфорд)